Мота-дель-Маркес () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Вальядолид в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Занимает площадь 31,47 км². Население — 393 человека (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 53 км.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Муниципалитеты Вальядолида